La Coppa di Grecia 1999-2000 è stata la 58ª edizione del torneo. La competizione è terminata il 10 maggio 2000. L' ha vinto il trofeo per la dodicesima volta, battendo in finale lo Ionikos.

Fase a gruppi

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Passano automaticamente il turno

Turno addizionale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000